Эзинва — фамилия.
 Эзинва, Дэвидсон (род. 1971) — нигерийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр. 
 Эзинва, Осмонд (род. 1971) — нигерийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.